Chagny (Ardennes)
 Chagny (Saône-et-Loire)